Astoria (estudi de gravació), vaixell adaptat per David Gilmour per a poder funcionar com a estudi de gravació
 Astoria (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud
 Astoria (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Astoria (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon 
 Cine Astoria, sala d'exhibició cinematogràfica al carrer de París de Barcelona
 Waldorf-Astoria, hotel a la ciutat de Nova York de la cadena d'hotels Waldorf-Astoria Collection, que pertanyen
 Live at the Astoria, vídeo sobre el concert realitzat pel grup Radiohead a la sala London Astoria de Londres el 1994